Секеричи — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Секеричи — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Секеричи — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Секеричи — агрогородок в Клецком районе Минской области.